Grubtal ist der Name folgender Orte:

 Grubtal (Gemeinde Wilhelmsburg), Ortsteil von Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Grubtal (Gemeinde Gamlitz), Ortschaft von Gamlitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark